Goupillières kan syfta på:
 Goupillières, Calvados
 Goupillières, Eure
 Goupillières, Seine-Maritime
 Goupillières, Yvelines